Caraballeda peut désigner :

Toponymes

Caraballeda : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira ;
 Caraballeda : capitale de la paroisse civile de Caraballeda de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira.

Homonymie de toponyme